Саиджон Эргашев (, 12 декабря 1988, Таджикская ССР, СССР) — таджикский футболист, выступающий на позиции защитника.

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Регар-ТадАЗ», дебютировал во взрослой команде в 2005 году. В 2007—2008 годах во время военной службы играл в команде «ЦСКА-Памир» (Душанбе), затем вернулся в «Регар». В составе «Регара» — трёхкратный чемпион Таджикистана, трёхкратный обладатель Кубка Таджикистана, обладатель Кубка президента АФК (2009).

По состоянию на 2013 год выступал за «Парвоз». В 2014—2016 годах снова играл за «Регар». В первой половине 2017 года играл за «Хулбук», откуда летом 2017 года вернулся в «Регар».

В сборной Таджикистана сыграл два матча — 22 августа 2007 года против Азербайджана и 26 июня 2010 года против Китая.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте «Регар-ТадАЗа»

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Парвоз»